Roger Taylor može biti:

Roger Taylor (bubnjar Queena) (rođen 1949.), bubnjar grupe Queen
Roger Taylor (bubnjar Durana Durana) (rođen 1960.), bubnjar grupe Duran Duran
Roger Taylor (pisac), pisac epske fantazije
Roger Taylor (predsjednik sveučilišta), bivši predsjednik sveučilišta Knox, u Galesburg, Illinois
Roger Taylor (tenisač) (rođen 1941.), engleski tenisač
Roger Taylor (igrač američkog nogometa) (rođen 1958.), igrač američkog nogometa
Roger Taylor (MP), zastupnik u parlamentu Oxforda iz 16. stoljeća